

Uczestnicy

Faza interkontynentalna

Grupa A 
Wyniki

|}

 Tabela

Grupa B 
Wyniki

|}

 Tabela

Grupa C 
Wyniki

|}

 Tabela

Faza finałowa 
Wyniki

|}

 Tabela

Półfinały 

|}

Mecz o trzecie miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody i wyróżnienia 

Liga Światowa w piłce siatkowej
1994 w piłce siatkowej